Buslijn 90 (Leiden-Lisse)
 de omgenummerde Buslijn 30 (Amsterdam)